Nijemci može značiti:

 Nijemci, narod germanske grane indoeuropske porodice naroda nastanjen u današnjoj Njemačkoj

 Nijemci (općina), općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji